Film
 Working Title Films, Britse filmproductiemaatschappij
Sport en spel
 Werewolf: The Forsaken, rollenspel
 Work Time Fun, PlayStation Portable-spel
Taalkunde
 Dumpu, taal in Papoea-Nieuw-Guinea aangeduid met de ISO-code wtf
overige
 Werktijdfactor
 What the fuck, Engelse krachtterm die ook in het Nederlands gebruikt wordt: uiting van verbazing en soms ergernis
 WikiLeaks Task Force, werkgroep van de CIA
 World Taekwondo Federation, een van de twee wereldbonden voor taekwondo